Miejscowości w USA:
 Tustin – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Orange
 Tustin – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Osceola
 Tustin – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waushara